Trinley Gyatso (1856-1875) est le  dalaï-lama.
 Trinlé Gyatso est le  régent du Tibet (vers 1660-1668).